Silver King, joueur de baseball américain ;
 Silver King, catcheur mexicain ;
 Monark-Silver King, constructeur de cruisers américain